Banks se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nathan Banks
 Charles S. Banks
 Joseph Banks